Straatman ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Straatman (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Johannes Straatman, niederländischer Fußballspieler
 Judith Widmer-Straatman (1922–2022), Schweizer Frauenrechtskämpferin und Apothekerin